Ligabue puede referirse a:

 Luciano Ligabue, músico italiano.
  Antonio Ligabue, pintor naïf italiano.
 Ligabuesaurus (Lagarto de Ligabue), dinosaurio saurópodo titanosaurio.
 Ligabueino (El pequeño de Ligabue), dinosaurio terópodo noasáurido.